Schunck ist

 der Name eines Textilwarengeschäfts, siehe Schunck
 der Name eines internationalen Versicherungsmaklers im Bereich Logistik und Industrie, siehe Oskar Schunck AG & Co. KG

Schunck ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Schunck (1964–2001), deutscher Autor und Kabarettist
 Eberhard Schunck (1937–2023), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Edward Schunck (1820–1903), britischer Chemiker
 Egon Schunck (1890–1981), deutscher Jurist, Richter am Bundesverfassungsgericht
 Franz Schunck (1796–1836), deutscher Architekt und Beamter  
 Friedrich Christian Carl Schunck (1796–1836), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Heinrich Schunck (1816–1896), deutscher Kaufmann und Literat
 Horst A. O. Schunck (1932–2016), deutscher Unternehmer
 Johann Josef Schunck (1849–1893), deutscher Schieferhandelsunternehmer und Weingroßhändler
 Julius Schunck (1822–1857), deutscher evangelischer Theologe
 Klaus-Dietrich Schunck (1927–2021), deutscher evangelischer Theologe 
 Manfred Schunck (* 1941), belgischer Pharmazeut und ehemaliger Politiker
 Martin Schunck (1900–1987), deutscher Unternehmer und Kunstsammler  
 Peter Schunck (* 1928), deutscher Romanist
 Pierre Schunck (1906–1993), niederländischer Widerstandskämpfer während des Zweiten Weltkriegs 
 Thomas Schunck (* 1955), deutscher Journalist